Miejscowości w USA:
 Moulton – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Lawrence
 Moulton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Moulton – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Lavaca
Gminy w USA:
 Moulton (ang. Moulton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Moulton (ang. Moulton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
W Wielkiej Brytanii:
 Moulton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Moulton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Moulton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Moulton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Moulton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)